Professorengalerie bezeichnet:

 Gießener Professorengalerie
 Greifswalder Professorengalerie
 Tübinger Professorengalerie